Biriatou () es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Nueva Aquitania y en el territorio histórico vascofrancés de Labort.

Geografía 

La comuna limita al norte y al este con Urruña, siendo frontera con España al sur y oeste, lindando con los municipios de Irún y de Vera de Bidasoa (Bera).

Biriatu ocupa el puesto fronterizo de la autopista francesa A-63.

Mapa del término municipal

Heráldica 

Cortado: 1º, partido: I, en campo de oro, un león rampante, de gules, que tiene en su garra derecha un dardo de gules, puesto en barra y punta arriba; medio partido de azur, con una flor de lis de oro, y II, en campo de gules, una rosa de los vientos, de plata, de dieciséis puntas, ocho de oro y sable, alternando con ocho de oro, y flecha de azur, puesta en barra, punta abajo, y 2º, en campo de azur, cuatro trangles de plata, y brochante sobre el jefe, un salmón de su color natural.

Demografía 

</small>

Fuentes: Ldh/EHESS/Cassini e INSEE.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sitio web de l'Office du Tourisme de Biriatou

Localidades de Labort
Localidades de Pirineos Atlánticos